

Geografia

Stati Uniti
Eola (Illinois)
Eola (Texas)
Eola (Oregon)